Medaljfördelning vid olympiska sommarspelen 1976 i Montréal.

Källor

Se även
Olympiska sommarspelen 1976

1976
Olympiska sommarspelen 1976